Я́уза может означать:

 «Яуза» — московское книгоиздательство.

Топонимы 
 Яуза — река в Москве и Московской области, левый приток Москвы-реки.
 Яуза — река в Московской и Тверской областях, правый приток реки Ламы.
 Яуза — река в Смоленской области, правый приток реки Гжать
 Яуза — железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД в Москве.
 Яуза — деревня в Эстонии.

Техника 
 «Яуза» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов.
 «Яуза» — советские магнитофоны и магнитофонные приставки.
 «Яуза» — российская нашлемная система целеуказания.
 «Яуза» — пассивный радиогидроакустический буй.
 «Яуза» — собственное название опытного автомобиля «АЗЛК-2143».
 «Яуза» — имя собственное вагонов метрополитена модели 81-720/721.

См. также 
 «Суперпарк Яуза»

Примечания